Mario Massa, cantante italiano
Mario Massa, nuotatore italiano
Mario Massa, regista, sceneggiatore e scrittore italiano